Het ATP-toernooi van Adelaide (officieel AAPT Championships) van 2003 vond plaats van 30 december tot en met 5 januari in de Australische stad Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide